David Ellis peut faire référence à :
 David Ellis (1957-), joueur britannique de rugby à XIII ;
 David Richard Ellis (1952 - 2013), réalisateur américain ;
 David Ellis (1967-), écrivain américain.